Мартиновцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мартиновцы — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Мартиновцы — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Мартиновцы — деревня в Мостовском районе Гродненской области.